Екатерина Черкасова:
 Черкасова, Екатерина Ивановна (1727—1797) — гофмейстерина императрицы Елизаветы Петровны.
 Черкасова, Екатерина Михайловна (1892—1938) — послушница, преподобномученица Русской православной церкви.